The Cheetah Girls es una trilogía de comedia musical producida por Debra Martin Chase. Está protagonizada por Raven-Symoné - solo en la 1.ª y 2.ª película- Adrienne Bailon, Sabrina Bryan y Kiely Williams. Las tres películas se ambientan en ciudades y países distintos: The Cheetah Girls en Nueva York, Estados Unidos,  The Cheetah Girls 2: When In Spain en Barcelona, España y The Cheetah Girls: One World en Nueva Delhi, India.

Reparto y personajes

Películas originales de Disney Channel
Películas de The Cheetah Girls
Películas musicales de Estados Unidos
Películas basadas en libros
Películas de Estados Unidos de comedia